Korsholm kan syfta på:

Finland

Administrativa områden
Idag är Korsholm (uttalas [Korshólm]) en kommun i Österbotten, men det kan även avse följande historiska eller nutida områden:
 Korsholms län – ett medeltida svenskt län, med områden på båda sidor om Norra Kvarken och Bottenviken.
 Korsholms härad – ett före detta härad i Vasa län i Finland.
 Korsholms prosteri – ett prosteri inom Borgå stift i Finland.

Platser

 Korsholm, Iniö, Åboland, 
 Korsholm, Houtskär, Åboland, 
 Korsholm (vid Gyltö, Korpo), Åboland, 
 Korsholm (vid Rumar, Korpo), Åboland, 
 Korsholm (vid Sorpo, Pargas), Åboland, 
 Korsholm (vid Lemlaxön, Pargas), Åboland, 
 Korsholm, Kimitoön, Åboland, 
 Korsholm, Ingå, Nyland,

Platser i Sverige
 Korsholm, Hörby kommun – en småort i Sverige

Fartyg
 Korsholm (stabsfartyg) – ett stabsfartyg i finländska marinen 
  – ett svenskt lastfartyg som sänktes under andra världskriget

Se även 
 Korsholmen
 Korsholms slott
 Korsholms kungsgård